Píšť kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Píšť (okres Opava)
 Píšť (okres Pelhřimov)